

Codici 
 DRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Derby, Australia Occidentale (Australia)
 drb – codice ISO 639-3 della lingua dair

Musica 
 DRB – gruppo musicale rock italiano